Ярославец — житель Ярославля.

 «Ярославец» — партизанский отряд Великой Отечественной войны, действовавший в 1942 году.
 «Ярославец» — название серии служебно-разъездных катеров проекта 376 и его модификаций
 Ярославец — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ярославец — село в Кролевецком районе Сумской области.
Ярославец — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.

См. также 
 Малоярославец
 Малый Ярославец